Оо (Франція), Оо́ (фр. Oô) — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхня Гаронна. 
 Ян Найнг Оо (бірм. ရန္ႏိုင္ဦး; нар. 31 березня 1996, Янгон) — м'янманський футболіст.